Лучук — українське прізвище.

 Лучук Володимир Іванович — український письменник, лауреат літературної премії імені Лесі Українки.
 Лучук Іван Володимирович — український письменник, паліндромоніст, один із засновників літературних угруповань «Лугосад» та «Геракліт».
 Лучук Роман Олександрович (1994—2014) — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Лучук Тарас Володимирович (* 1962) — український перекладач. Лауреат премії імені Максима Рильського за 2020 рік.

Українські прізвища
Прізвища на -ук